«Меде́я» () — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида, впервые поставленная в 431 году до н. э. Входила в тетралогию, включавшую также утраченные трагедии «Филоктет» и «Диктис», сатировскую драму «Жнецы». Лидирует среди древнегреческих пьес по числу постановок в XX веке. Классический перевод на русский язык принадлежит Иннокентию Анненскому.

История Медеи является частью мифа о походе аргонавтов. Еврипид видоизменил традиционное сказание, сделав виновницей гибели детей саму Медею. Традиционно виноваты в гибели были коринфяне, и ходила байка, что Еврипид сделал это изменение за крупную взятку от них.

Сюжет 

Когда Ясон вступил в бой с огнедышащими быками и драконом, охранявшим золотое руно, полюбившая его Медея помогла ему укротить быков и дракона, а сама решила последовать за ним в Грецию. Чтобы задержать своих родных, преследовавших аргонавтов, Медея при отплытии из Колхиды убила захваченного ею брата и разбросала куски его тела по берегу; пока потрясённые родственники собирали растерзанные члены юноши, аргонавты успели отплыть.

Прибыв в Иолк уже в качестве супруги Ясона, Медея уговорила дочерей Пелия совершить волшебный обряд, который должен был вернуть ему молодость, но коварно обманула их, и старый царь умер мучительной смертью, после чего Ясону с женой и сыновьями пришлось искать приюта в Коринфе, где Ясон и задумал жениться на дочери местного царя Креонта. С этого момента начинает свою трагедию Еврипид (предыдущие события даны ретроспективно). 

Ясон решил оставить жену Медею, чтобы жениться на дочери коринфского царя Креонта. Желая отомстить сопернице, Медея послала ей через своих с Ясоном детей отравленные пеплос и диадему. Детей же своих убила, чтобы ещё ужаснее уязвить Ясона. В конце пьесы на сцену спускается золотая колесница Гелиоса, в которой Медея с трупами детей покидает земной мир.

Успех 
По популярности у греков «Медея» заметно уступала «Вакханкам» Еврипида. Когда пьеса была впервые представлена публике на Великих Дионисиях в 431 году до н. э., Еврипиду присудили лишь третье место: первую награду завоевал Евфорион, вторую — Софокл.

Древние римляне, известные пристрастием к кровавым трагедиям мести, по достоинству оценили «Медею» в правление Августа. Вариации сюжета о детоубийце, в частности, принадлежат Овидию и Сенеке. Пьеса Еврипида стала прочной частью западного канона и начиная с XVI века уже не сходила со сцены. Особенно популярна она у феминисток, ибо те видят в Медее близкую себе героиню, которая борется за право распоряжаться своей судьбой в мире, где всё решают мужчины.

Действующие лица 
 Кормилица
 Ясон
 Дядька
 Эгей
 Медея
 Вестник
 Хор коринфских женщин
 Сыновья Медеи и Ясона
 Креонт

Адаптации 
 «Медея» — опера Луиджи Керубини (1797)
 «Медея» — фильм-спектакль театра им. В. Маяковского (1967)
 «Медея» — фильм Пьера Паоло Пазолини (1969)
 «Медея» — фильм Ларса фон Триера (1988)
 «Медея» — голландский многосерийный телефильм Тео Ван Гога (2005), где действие перенесено в наши дни
 «Медея» — фильм Наталии Кузнецовой (2009)
«Медея» — спектакль режиссера Надежды Алексеевой, Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" (2022) в переводе Вланеса

Примечания

Литература

Ссылки 
 Оригинальный текст произведения
 Перевод Иннокентия Анненского в библиотеке Мошкова
 Новый перевод Вланеса (Владислава Некляева) (2016)

Трагедии Еврипида
Пьесы на древнегреческом языке
Литературные произведения по сюжетам греко-римской мифологии
431 год до н. э.